Un skinhead est un membre d’une contre-culture développée par des jeunes de la classe prolétarienne au Royaume-Uni dans les années 1960, qui s’est étendue à différents courants vestimentaires et musicaux.

Œuvres 
 Skinheads est un film américain réalisé par Greydon Clark, sorti en 1989 ;
 Skinhead est un film documentaire réalisé par Joaquin Montalvan, sorti en 2003 ;
 Skinheads est un court-métrage canadien réalisé par Michael Vass, sorti en 2006 ;
 Skinhead est un personnage des comics Marvel,
 Skinheads est un roman de John King sorti en 2012.

Personnes 
 DJ Skinhead, un des nombreux pseudonymes du DJ américain Oliver Chesler.